Etheldred Benett (1776-1845), géologue et paléontologue britannique
 Sarah Benett (1850-1924), suffragette britannique

Benett est également un nom de plume utilisé par Léon Benett, dont le nom d'état civil est Benet

Nom de plume